Salve steht für:

 Salve, das gleichzeitige Abfeuern von Schüssen
 Hohe Salve, ein Berg bei Kufstein
 Salve (Apulien), ein Ort in Apulien
 Salve (Gruß), einen lateinischen Gruß
 Kurzform für Salve Regina, eine marianische Antiphon in der katholischen Liturgie
 Pseudonym des Schriftstellers Reinhold Eichacker
 Lachsalve, ein plötzlicher Ausbruch lauten Lachens mehrerer Personen
 Medizinisch, drei oder mehr aufeinanderfolgende Extrasystolen ohne dazwischenliegendes Normalpotential beim Herzschlag

Salvé ist der Familienname folgender Personen:
 Edgard Salvé (* 1946), belgischer Mittel- und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 SALVE (Elektronenmikroskop), Transmissionselektronenmikroskop (TEM) an der Universität Ulm
 Freuden-Salven

Abkürzung